Hohenfriedeberg ist der deutsche Name folgender Ortschaften:

 Dobromierz in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 Mlalo in Tansania